Software gestionale – sistema di gestione dei processi di un'azienda, il più noto è ERP 
 Videogioco gestionale – categoria di videogiochi basati sulla gestione di un'attività 
 Ingegneria gestionale – branca dell'ingegneria che studia i processi produttivi delle imprese